Greasy Neale – allenatore di football americano, giocatore di baseball e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jack Neale – calciatore inglese
 Leah Neale – nuotatrice australiana
 Leonard Neale – arcivescovo cattolico statunitense
 Stephen Neale – linguista inglese
 Thomas Neale – giurista britannico
 Neale – città nella contea di Mayo in Irlanda